Biedl ist der Familienname von:

 Albrecht Biedl (1938), deutscher Informatiker